Католическая церковь Святого Иосифа ( или St. Joseph Catholic Church) — название нескольких католических церквей США, получивших своё имя в честь одного из .

Церкви США 
''Сортировка по штатам, по алфавиту
  — в Давепорте, Айова.
  — в , Айова.
  — в , Айова.
  — в Уилмингтоне, Делавэр.
  — в Мейконе, Джорджия.
  — в , Иллинойс.
  — в Бостоне, Массачусетс.
  — в Спрингфилде, Огайо.
  — в Сейлеме, Орегон.
 Католическая церковь Святого Иосифа — в Сан-Антонио, Техас.
  — в Палм-Бей, Флорида.

См. также 
 
 Ораторий Святого Иосифа

Храмы Святого Иосифа